

Algemeen 
 Brousse du Rove, een Franse kaas
 Brousse (kaas), een Franse ricotta-achtige verse kaas
 Brousse tigrée, een landschapstype in Afrika
 brousse (Nieuw-Caledonië), het dunbevolkte, ruige gebied van het eiland Nieuw-Caledonië
 Château de Brousse, een kasteel in de Franse gemeente Brousse-le-Château
 Hôpital Paul-Brousse, een ziekenhuis in Villejuif van de architect Claude Vasconi
 Wildernis (natuur) (Vlaams), Vergelijk bushbush.

Personen 
 Pierre Le Neboux de la Brousse (1671–1701), bisschop van Léon
 Paul Brousse (1844-1912), Frans politicus
 Émile Brousse (1850-1914), Frans politicus
 Herminie de La Brousse de Verteillac Rohan (1853-1926), dichteres en gravin van Rohan
 Herminie de La Brousse de Verteillac (1872-1893), prinses van Léon
 Emmanuel Brousse (1866-1926), Frans politicus
 André-Charles de la Brousse (1907-1985), bisschop van Dijon
 François Brousse (1913-1995), Frans dichter en filosoof
 Élie Brousse (1921), Frans rugbyspeler
 Pierre Brousse (1926-1992), Frans politicus
 Michel Brousse (judoka) (1952), Frans judoka
 Michel Brousse (politicus), Frans politicus

 Brousse (Creuse), een kleine gemeente in het departement Creuse, Midden-Frankrijk
 Brousse (Puy-de-Dôme), een gemeente in het departement Puy-de-Dôme, Midden-Frankrijk
 Brousse (Tarn), een gemeente in het departement Tarn, Zuid-Frankrijk

Zie ook 
 Brousse-le-Château, een gemeente in het departement Aveyron, Zuid-Frankrijk
 La Brousse, een gemeente in het departement Charente-Maritime, West-Frankrijk
 Brousses-et-Villaret, een gemeente in het departement Aude, West-Frankrijk
 Labrousse, een gemeente in het departement Cantal, Zuid-Frankrijk 
 Pauly-Brousse, een plaats in Ivoorkust